Жуни́ньо () — уменьшительно-ласкательный вариант имени Жу́ниор («Júnior», «младший») в португальском языке, прозвище ряда бразильских футболистов, имя которых содержит Жуниор.

Известные носители:
 Алсидес Фонсека Жуниор (Жуниньо Фонсека; род. 1958) — бразильский футболист, участник ЧМ 1982 года
 Освалдо Жиролдо Жуниор (Жуниньо Паулиста; род. 1973) — бразильский футболист, участник ЧМ 2002 года
 Хемилтон Тимбира Диас дос Сантос Жуниор (Жуниньо Петролина; род. 1974) — бразильский футболист
 Антониу Аугусту Рибейру Рейс Жуниор (Жуниньо Пернамбукано; род. 1975) — бразильско-французский футболист, участник ЧМ 2006 года
 Карлос Алберто Карвальо дос Анжос Жуниор (род. 1977) — бразильский футболист
 Режилсон Сабуя Монтейро Жуниор (род. 1980) — бразильский футболист
 Тадею де Жесус де Ногейра Жуниор (род. 1981) — бразильский футболист
 Ренато Агостиньо де Оливейра Жуниор (род. 1981) — бразильский футболист
 Антонио Алвес Жуниор (род. 1981) — бразильский футболист
 Жунио Акино Гомес (род. 1981) — бразильский футболист
 Анселмо Вендреховски Жуниор (род. 1982) — бразильско-польский футболист
 Жуниор Сезар Арканжо (род. 1983) — бразильский футболист
 Педро Жулиан Азеведо Жуниор (Жуниньо Кишада; род. 1985) — бразильско-болгарский футболист
 Апаресидо Белиато Жуниор (род. 1987) — бразильский футболист
 Витор Гомеш Перейра Жуниор (род. 1989) — бразильский футболист
 Эванилдо Боржес Барбоза Жуниор (род. 1990) — бразильский футболист
 Жарлессон Инасиу Жуниор (род. 1990) — бразильский футболист
 Алвес да Силва, Аилтон Сезар Жуниор (Аилтон Жуниньо; 1994—2016) — бразильский футболист

См. также 
 Жуниор
 Бакуна, Жуниньо
  ()